Гзавје Малис и Дик Норман су бранили титулу, али је Норман одлучио да не учествује на турниру те године. Малис је учествовао у пару са Жилом Милером, али су изгубили у првом колу.

Тајланђани Санчај Ративатана и Сончат Ративатана су у финалу победили Маркоса Багдатиса и Марка Жикела са 6:4, 7:5.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Ченај 2008."

Отворено првенство Ченаја у тенису 2008.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови